Purus ist der Name mehrerer geographischer Objekte:

 ein Fluss in Brasilien, siehe Rio Purus
 ein Dorf in Osttimor, siehe Mehara